Quedlinburg (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Abdij van Quedlinburg, een middeleeuwse abdij in Quedlinburg
Landkreis Quedlinburg, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt